«Big Time» () — композиция британского рок-музыканта Питера Гэбриела, четвёртый сингл с его пятого альбома So. «Big Time» стал вторым синглом в карьере Гэбриела, который попал в Top-10 американского чарта Billboard Hot 100, добравшись до 8-го места.

Музыкальное содержание

Бас-гитарист Тони Левин и барабанщик  сделали звучание баса в этой песне уникальным. Они играли вместе на безладовой гитаре: Левин зажимал струны, а Маротта стучал по ним барабанными палочками, за счёт чего удалось добиться характерного плотного звучания. Вдохновлённый этим звуком, Левин позднее изобрёл т. н. , которые представляли собой наконечники барабанных палочек, которые прикреплялись к пальцам для достижения аналогичного звука бас-гитары на концертах. Основным барабанщиком в этой песне выступил Стюарт Коупленд из группы The Police, бэк-вокал исполнили , Корал Гордон и Ди Льюис, которые до этого также были дополнительными вокалистами в композиции «Sledgehammer».

Музыкальное видео 
Визуальный стиль видеоклипа «Big Time» был очень схож в видео для песни «Sledgehammer», в нём использовалась та же технология кукольной и пластилиновой анимации, созданная  из компании . Режиссёром видеоклипа выступил , продюсером — Пруденс Фентон. Клип был снят в студии Питера Уоллаха, также в его создании участвовал художник .

В популярной культуре 
«Big Time» использовалась в качестве основной музыкальной темы спортивного шоу Рестлмания 22.

В качестве би-сайда «Big Time» была выпущена песня «Curtains», которая также фигурировала на сингле «Don’t Give Up». В 2004 году её перезаписанная версия была использована для видеоигры Myst 4: Revelation.

Список композиций

7" UK
 Big Time (7" edit)
 Curtains

12" UK
 Big Time (extended version)
 Big Time (7" edit)
 Curtains

Cassette single UK
 Big Time (extended version)
 Curtains
 No Self Control (live version)
 Across the River

CD-single UK
 Big Time (extended version)
 Curtains
 No Self Control
 Across the River
 Big Time (7" edit)

7" USA
 Big Time
 We Do What We're Told

12" USA
 Big Time (dance mix)
 In Your Eyes (special mix)
 We Do What We're Told

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые, годовые чарты

Примечания

Ссылки

Песни фанк-рока
Синглы Geffen Records
Песни, спродюсированные Даниэлем Лануа
Песни, написанные Питером Гэбриелом
Синглы Virgin Records
Песни дэнс-рока